Dans le domaine des infrastructures routières et dans celui de la construction, le pavage d'un sol est son recouvrement par des pavés jointifs, c'est-à-dire des blocs de forme grossièrement cubique. La surface d'un sol pavé se présente comme un assemblage de carrés jointifs.
 En géographie, un pavage est le découpage d'un espace en parties distinctes. On parle notamment de pavage territorial.
 En géométrie, par analogie avec le recouvrement d'un sol :
 un pavage du plan est un ensemble de portions du plan, par exemple des polygones, dont l'union est le plan tout entier, sans recouvrement ;
 Un pavage par des polygones réguliers est un pavage du plan euclidien par des polygones réguliers. Il en existe trois:le pavage triangulaire, le pavage carré et le pavage hexagonal. Un pavage pentagonal du plan euclidien par des pentagones réguliers n'est pas possible.
 Un pavage par des polygones irréguliers est un pavage du plan euclidien comme le pavage du Caire qui est l'un des quinze types de pavages par des pentagones irréguliers.
 un pavage d'une surface est, de même, un ensemble de portions de cette surface dont l'union est la surface tout entière, sans recouvrement : pavage de la sphère, pavage du tore ;
 par extension, un pavage d'un espace multidimensionnel (notamment à trois dimensions) est un ensemble de portions de cet espace dont l'union est l'espace tout entier, sans interpénétration ;
 par extension également, un pavage d'un espace non euclidien est un pavage du plan ou d'un espace multidimensionnel dans lequel les figures et les concepts obéissent à une géométrie non euclidienne.